Eschig ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Eschig (* 1954), ehemalige Generalsekretärin der Österreichischen UNESCO-Kommission
 Max Eschig (1872–1927), österreichschlesisch-französischer Musikverleger